

Codici 
 WAK – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua wakash
 WAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ankazoabo (Madagascar)

Altro 
 WAK – la targa automobilistica per Wartburgkreis (Germania)
 WAK – l'acronimo di Wearable Artificial Kidney